Štreber (njemački: Streber) predstavlja kolokvijalni, i u pravilu pejorativni izraz koji se koristi za učenika ili studenta koji je toliko posvećen učenju ili studijama da zanemaruje igru i druženje s prijateljima ili kolegama. Uz njega vezuje se pojam štrebanje koji označava "robotsko" učenje gradiva napamet, bez ikakvog razumijevanja ili praktičke koristi. 

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća također se koristi kao prijevod za dva pojma koja su pozajmljena iz engleskog jezika:

 nerd, i 
 geek.

Izvori 

Supkultura i kontrakultura